Lohr Ferenc (1871–1946) festő
 Lohr Ferenc (1904–1994) hangmérnök